Vinegar Joe bezeichnet:

 Vinegar Joe, eigentlich Joseph Stilwell (1883–1946), amerikanischer General
 Vinegar Joe (Band), britische Band